Crèdit Andorrà és un grup financer del Principat d'Andorra fundat el 1949 dedicat a la banca comercial, la banca privada i la gestió d'actius a escala internacional, a més de les assegurances a través del Grup Assegurador.

El Grup Financer Crèdit Andorrà s'instrumenta en quatre fitxes bancàries internacionals –Crèdit Andorrà, la matriu; Banco Alcalá, a Espanya; Banque de Patrimoines Privés, a Luxemburg, i Banco Crèdit Andorrà (Panamà) a Panamà– amb la gestió d'actius i els serveis asseguradors que completen la resta de negocis financers. El 2016 el grup estava present a Andorra a més d'Espanya, Luxemburg, Suïssa, Miami, Panamà, Mèxic, Perú i Xile. El Grup va obtenir el 2017 un benefici net de 50,1 milions d'euros

El 2005, Crèdit Andorrà adquireix l'entitat financera CaixaBank Andorra, filial de "la Caixa" a Andorra, i la integra a Crèdit Andorrà. El 2011, l'entitat compra el 85% del banc espanyol Banco Alcalá, un banc orientat a la gestió global de patrimonis per a clients privats i institucionals, amb oficines a Madrid (seu de Banco Alcalá) i Barcelona.

El 2015, la publicació financera Global Banking & Finance Review va reconèixer per tercer any consecutiu a Crèdit Andorrà com a millor entitat de banca privada a Andorra. El mateix any, com a conseqüència del nou entorn operatiu a Andorra després de la crisi de la Banca Privada d'Andorra (BPA), l'agència de qualificació de riscos Fitch va baixar la valoració de Credit Andorrà que va passar de «A-», equivalent a un notable baix, a «BBB», equivalent a un aprovat.

Crèdit Andorrà va anunciar el 27 de setembre de 2021 l'adquisició del 100% de Vall Banc, entitat que havia estat l'adjudicatària dels actius de la intervinguda Banca Privada d'Andorra (BPA) per part de l'AREB el 2015. Finalment, el dia 22 de juny de 2022 es va completar la fusió i el següent cap de setmana es culminà amb la integració operativa.

Referències

Vegeu també 
 Banque BPP
 Associació de Bancs Andorrans
 Economia d'Andorra

Enllaços externs 
 Crèdit Andorrà

Bancs d'Andorra
Grups bancaris